idősebb Hőnyi Ede (1908–2000) általános mérnök
 ifjabb Hőnyi Ede (1935–2017) kartográfus, nyelvész